Новые Озерки — поселок в Сызранском районе Самарской области. Входит в состав сельского поселения Волжское.

История 
В 1973 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок отделения № 4 совхоза «Волжский» переименован в Новые Озерки.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сызранского района